Юлиан Мариан Шелига Марковский (; ,  — , , Австро-Венгрия) — польский скульптор, активно работавший во Львове.

Биография 

Сын механика. Его дедом по матери был известный скульптор Иоганн (Ян) Шимзер. С детства приобщался к искусству скульптуры во мастерской деда. Окончил реальную школу во Львове.

Под влиянием патриотических настроений, в возрасте 17 лет, участвовал в польском восстании (1863—1864). Получил штыковое ранение левой руки.

После подавления восстания, переодевшись в женскую одежду, добрался до Львова. Перепробовал многие профессии, выступал как актер в передвижном театре.

С 1866 г. дружил с Артуром Гроттгером, под влиянием которого решил заняться скульптурой.

С 1867 года обучался у скульптора Париса Филиппи, затем, при финансовой поддержке семьи Дзедушицких в 1867—1868 г. — в Венской академии искусств.

После возвращения во Львов в 1870 году основал недалеко от Лычаковского кладбища скульптурную мастерскую по изготовлению, в основном, надгробий.

В 1876 г. принял участие в конкурсе на создание монумента классику польской литературы — Северину Гощинский. Это был первый серьезный успех молодого художника. Памятник С. Гощинскому был завершен в 1880 году и установлен на Лычаковском кладбище.

Львов в эти годы переживал бурное развитие и Марковский стал получать многочисленные заказы на аллегорические и декоративные скульптуры для украшения домов, памятников, , статуй для украшения общественных зданий, построенных в стиле академического историзма, а не только на надгробия.

Среди его учеников — Григорий Кузневич, вместе с которым, он работал над созданием большого количества скульптур, украшающих общественные места Львова.

Работал, в основном, с гранитом, мрамором и песчаником. Автор многих надгробных памятников (в том числе, им и его мастерской около 60 скульптурных фигур) на Лычаковском кладбище во Львове. Скульптор работал также по заказам, которые поступали из Черновцов, Тернополя, Снятина, Станислава (ныне Ивано-Франковск) и других городов и сёл Галичины.

Умер внезапно от пневмонии и был похоронен на Лычаковском кладбище.

Дочь, Зофья, вышла замуж за Арпада Риманоци (1867—1925), военного инженера-строителя в Вене; их сын — канадский скрипач Жан де Риманози.

Избранные работы 

 Надгробный памятник Северину Гощинский
 Постамент памятника королю Яну III Собескому (установлен во Львве, после окончания Второй мировой войны перевезен в Гданьск, Польша)
 Монумент Яну Килинскому (совм. с Г.Кузневичем) в Стрыйском парке (во Львове)
 Монумент Бартоша Гловацкого во Львове
 Надгробный памятник Юлиана Ордона (совм. с Ф. Барончем),
 аллегорическая скульптурная группа «Фортуна венчает Труд», (Львов, Музей этнографии и художественного промысла)
 скульптура музы Полигимнии (1899, Львов, фасад Львовского театра оперы и балета)
 Надгробие писателю и общественному деятелю Стефану Качала (1900) на кладбище в с. Шельпаки (сейчас Подволочисского района Тернопольской области).

Примечания

Ссылки 
 Markowski Julian (1846—1903)

Скульпторы XIX века
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Польши
Скульпторы Львова
Выпускники Венской академии искусств
Польские повстанцы 1863 года
Похороненные на Лычаковском кладбище
Умершие от пневмонии